NAB signifie notamment :
 National Association of Broadcasters,
 Norðuratlantsbólkurin,
 National Australia Bank, la banque nationale d'Australie,
 National Accountability Bureau, cour des comptes du Pakistan
 Nab, ou Nabuchodinosaure, est une série de bande dessinée humoristique de Herlé (scénariste) et Roger Widenlocher (dessinateur), située dans l'« apeupréhistoire » et dont le « héros » - Nab - est un saurien prétentieux et inventif qui pense être la première entité douée d'intelligence.
 Nab, acronyme anglais pour anticorps neutralisant.